est groupe de musique roumain.
 Martin Vunk, né en 1981, est un footballeur estonien.